Alexandra Meissnitzer, nekdanja avstrijska alpska smučarka, * 18. junij 1973, Abtenau, Avstrija.

Alexandra Meissnitzer je v štirih nastopih na zimskih olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo v veleslalomu in dve bronasti v superveleslalomu. Na svetovnih prvenstvih je osvojila naslova svetovne prvakinje v veleslalomu in superveleslalomu leta 1999 ter naslov podprvakinje v smuku leta 2003. V svetovnem pokalu je osvojila en veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, dva mala kristalna globusa za zmago v seštevku posamičnih disciplin ter 14 posamičnih zmag. Leta 1998 in 1999 je bila razglašena za avstrijsko športnico leta.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonske lestvice

Top 3

Avstrijsko državno prvenstvo

Rezultati svetovnega prvenstva

Rezultati mladinskega svetovnega prvenstva

Rezultati olimpijskih iger

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Avstrijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1994
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1998
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006